Rebirth signifie renaissance en anglais, il peut référer à :

Psychologie 
 Rebirth est une méthode de développement personnel mise au point dans les années 1960.

Musique 
 ReBirth RB-338 est un synthétiseur logiciel développé par Propellerhead Software.
 Rebirth est le deuxième album du groupe de Metal industriel Pain.
 Rebirth est le troisième album du chanteur, musicien et acteur japonais Gackt.
 Rebirth est le troisième album groupe de Thrash metal Headhunter.
 Rebirth  est le septième album du rappeur américain Lil Wayne.
 Rebirth est le quatrième album de la chanteuse américaine Jennifer Lopez.
 Rebirth est le quatrième album du groupe brésilien de heavy metal Angra.
 Rebirth est le titre de l'album du chanteur de reggae Jimmy Cliff, sorti en 2012.
 The Rebirth est le troisième album du chanteur américain Bobby Valentino.

Cinéma 
 Rebirth of Mothra et Rebirth of Mothra 2, deux films japonais réalisés par Okihiro Yoneda et sortis respectivement en 1996 et 1997 ;
 Rebirth, un film documentaire américain réalisé par Jim Whitaker et sorti en 2011 ;
 Rebirth, un film américain réalisé par Karl Mueller et sorti en 2016 ;
 The Rebirth, un film japonais réalisé par Masahiro Kobayashi et sorti en 2007.

Voir aussi 
 Punarbhava, un terme bouddhique généralement traduit par « re-naissance ».
 La page d'homonymie de 

Homonymie de titre